Монтаньё () — название нескольких коммун во Франции:

 Монтаньё — в департаменте Эн.
 Монтаньё — в департаменте Изер.

См. также